Проточное (до 1949 года Ярвенпяя, Канттомяки, ) — посёлок в Севастьяновском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.

Название 
Топоним Ярвенпяя в переводе означает «конец озера».

В основу нового названия были положены местные «природные признаки».

История 

До 1939 года деревня Ярвенпяя входила в состав волости Каукола Выборгской губернии Финляндской республики.

С 1 января 1940 года в составе Карело-Финской ССР.

С 1 августа 1941 года по 31 июля 1944 года, финская оккупация.

С 1 ноября 1944 года в составе Сепянъярвского сельсовета Кексгольмского района.

С 1 октября 1948 года в составе Севастьяновского сельсовета Приозерского района.

С 1 января 1949 года учитывается, как деревня Проточное.

В 1950 году деревня насчитывала 145 жителей.

С 1 июня 1954 года в составе Богатырёвского сельсовета.

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

С 1 января 1965 года — вновь в составе Приозерского района. В 1965 году деревня насчитывала 71 жителя.

По данным 1966, 1973 и 1990 годов посёлок Проточное входил в состав Богатырёвского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Проточное Богатырёвской волости проживали 7 человек, в 2002 году — 21 человек (русские — 90 %).

В 2007 году в посёлке Проточное Севастьяновского СП проживали 8 человек, в 2010 году — 19 человек.

География 
Посёлок расположен в северной части района на автодороге  (подъезд к пос. Проточное).

Расстояние до административного центра поселения — 6 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Кузнечное — 10 км.

Посёлок находится на западном берегу Невского озера.

Демография

Улицы 
Полевая, Речная, Хвойная.

Примечания 

Населённые пункты Приозерского района